Архиаббатство Бойрон () — бенедиктинский монастырь на Верхнем Дунае в немецкой общине Бойрон в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

История

Первое аббатство 
Бойрон был впервые письменно упомянут в 861 г. в списке владений санкт-галленского аббатства под названием «Пуррон» (Purron); история же монастыря в Бойроне начинается в 1077 г. вместе с основанием августинского монастыря.

В 1253 г. права управления (фогт) Бойроном были переданы Фридриху V, графу Цоллерна; в 1303 г. — констанцскому епископу, и в 1391 г. — рыцарю Конраду фон Вейтинген (Konrad von Weitingen).

В 1802 г. в ходе медиатизации монастырь был упразднён, а его собственность отошла князьям Гогенцоллерн-Зигмарингенским.

Второе аббатство 
В 1862 г. Катарина фон Гогенцоллерн-Зигмаринген, преследовавшая, при поддержке папы Пия IX, цель возобновления монастырской жизни в Германии, передала бывшие здания старого аббатства и часть состояния своему духовнику Мавру Вольтеру (Maurus Wolter, в миру — Рудольф) и его брату Плацию (Placidus Wolter, в миру — Эрнст).

Заново основанный в 1863 г., монастырь Бойрон получил уже в 1868 г. статус аббатства, и в 1873 г. — после основания монастыря Маредсу в бельгийской общине Ане, стал ядром Бойронской конгрегации, объединяющей на сегодняшний день 16 мужских и женских монастырей в Германии, Австрии и Швейцарии.

В 1866 г. начала свою деятельность Теологическая высшая школа Бойрона, приостановившая её в 1967 г. (формально школа не была упразднена).

В 1868 г. группой католических художников здесь была основана так называемая «Бойронская школа», путём обращения к египетскому, раннехристианскому и византийскому художественному наследию стремившаяся к обновлению церковного искусства, и которая идеологически была близка движению назарейцев.

В эпоху Культуркампфа монахи были вынуждены покинуть Бойрон на период с 1875 по 1887 гг.; в то же самое время это изгнание способствовало основанию новых монастырей, составивших затем костяк Бойронской конгрегации.

В 1887 г. аббатство получило статус архиаббатства.

С 1919 г. аббатство издаёт «Бенедиктинский ежемесячник» (Benediktinischen Monatsschrift), с 1959 г. — под новым названием «Наследие и служение» (Erbe und Auftrag), в настоящее время выходящий поквартально.

В первой трети XX в. (в период с 1927 по 1933 гг.) в Бойроне часто останавливалась Эдит Штайн, как раз в этот период переживавшая религиозное обращение и поддерживавшая тесный контакт с правившим тогда архиаббатом Рафаэлем Вальцером (1888—1966), призывавшим её не принимать постриг, а продолжать заниматься общественной деятельностью. В это же время в состав монастыря были приняты многочисленные новые послушники, построены новые и модернизированы старые здания, значительное внимание было уделено научной деятельности.

В 1945 г. был основан Старо-латинский библейский институт (Vetus-Latina-Institut), главной задачей которого стало научное изучение и публикация всех известных списков Vetus Latina, то есть ранних переводов Библии на латинский язык. По сей день он представляет собой одну из важнейших институций такого рода.

В 2004 г. на бывшем монастырском острове Райхенау бойронские монахи оборудовали «Келью св. Бенедикта» (Cella St. Benedikt), небольшое приорство в бывшем доме священника в Нидерцелле (предыдущая попытка 1930-х гг. окончилась неудачей из-за сопротивления национал-социалистического правительства).

Постройки 
На территории аббатства располагается интересная с художественной точки зрения барочная церковь 1732—1738 гг. постройки с выдающейся потолочной росписью. В 1872 г. её внутреннее убранство было перестроено мастерами Бойронской школы. Алтари, главных из которых не сохранился, являются произведением знаменитого Йозефа Антона Фойхтмайера.

Библиотека, фонды которой составляют порядка 405 000 книг, является самой большой монастырской библиотекой в Германии.

С 1921 г. аббатству принадлежит небольшая ГЭС на Дунае, снабжающая его электричеством.

Галерея

См. также 
 Бойронская конгрегация
 Via Beuronensis — паломнический Бойронский путь от Тюбингена до Констанца

Литература 
 150 Jahre Benediktiner in Beuron. Ein Kloster im Wandel, hrsg. von der Erzabtei St. Martin zu Beuron. Beuroner Kunstverlag, Beuron 2013, ISBN 978-3-87071-305-8. [Festschrift zum Jubiläum 1863—2013]
 Augustinus Gröger OSB: Das Kloster Beuron, in: Edwin Ernst Weber (Hg.): Klöster im Landkreis Sigmaringen in Geschichte und Gegenwart, (Heimatkundliche Schriftenreihe des Landkreises Sigmaringen, Band 9), Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg 2005, S. 46-92, ISBN 3-89870-190-5.
 Hubert Krins: Beuron an der Donau. Geschichte, Kirche und Kloster, Mönche und Werke, Ort und Umgebung. Beuroner Kunstverlag / Kunstverlag Josef Fink, Beuron /Lindenberg im Allgäu 2004, ISBN 3-87071-115-9 oder ISBN 3-89870-167-0.

Монастыри Баден-Вюртемберга
Бенедиктинские монастыри Германии
Аббатства Германии
Храмы Святого Мартина Турского
Католические паломничества
Немецкое барокко
Достопримечательности Баден-Вюртемберга